Марий може да се отнася за:

 Гай Марий – римски военачалник (157 пр.н.е.-86 пр.н.е)
 Гай Марий Младши – син на горепосочения
 Марк Марий Грацидиан – племенник на Гай Марий
 Гай Марий Викторин – римски философ от 4 век
 Марк Аврелий Марий – галски император (умира 268)